

Persone
Abba Lerner – economista statunitense
Alan Jay Lerner – paroliere e sceneggiatore statunitense
Avi Lerner – produttore cinematografico israeliano 
Gad Lerner – giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano
Garrett Lerner – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
Gerda Lerner –  scrittrice, docente e storica statunitense
Irving Lerner – regista e giornalista statunitense 
Jaime Lerner – architetto, urbanista e politico brasiliano 
Max Lerner – giornalista ed educatore statunitense 
Michael Lerner – attore statunitense
Nathan Lerner – fotografo statunitense 
Randy Lerner – imprenditore statunitense
Salomón Lerner Ghitis – politico e manager peruviano,
Sam Lerner – attore statunitense
Ute Maria Lerner – attrice tedesca

Altro
Condizione di Marshall-Lerner – condizione sotto la quale un  deprezzamento reale della valuta comporta un miglioramento della bilancia commerciale di un Paese
Indice di Lerner – indice del potere di mercato di un'impresa